Токаєв Енвер Саїдович (* 1956) — російський вчений, лауреат Державної премії СРСР.
 Токаєв Іхлас Кардашевич (1901—1991) — бригадир рільничої бригади, Герой Соціалістичної Праці.
 Токаєв Касим-Жомарт Кемельович (* 1953) — казахстанський політик, президент Казахстану з 20 березня 2019 року.
 Токаєв Кемель Токайович (1923—1986) — казахський письменник. Ветеран німецько-радянської війни.
 Токаєв Турпал Аптієвич (* 1984) — кікбоксер та актор чеченського походження.